Kastaven steht für:
 Kastaven (Lychen), Gemeindeteil der Stadt Lychen, Lkr. Uckermark, Brandenburg
 Kastaven (Fürstenberg/Havel), Wohnplatz bei Himmelpfort, Stadt Fürstenberg/Havel, Lkr. Oberhavel, Brandenburg
 Kastaven (Wüstung), mittelalterliches Dorf bei Himmelpfort, Lkr. Oberhavel, Brandenburg